Die WTA Championships 1985 (auch als Virginia Slims Championships 1985 bekannt) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 18. bis 24. März 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan